Campbell Island (Ilha de Campbell) pode referir-se a:

 Campbell Island (Carolina do Norte), Estados Unidos da América
 Campbell Island (Estreito de Torres), Queensland, Austrália
 Campbell Island (Colúmbia Britânica), Canadá
 Campbell Island (Nova Zelândia)

Desambiguações de topônimos